Блејкли има више значења:
 Блејкли (Џорџија)
 Блејкли (Пенсилванија)